8e Pantserdivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 8e Pantserdivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid